Okręty US Navy o nazwie USS  "Anemone":
Pierwszy "Anemone" był parowcem pływającym pod banderą Union Navy, który był w służbie w latach 1864-1865.
Drugi "Anemone"

Anemone